Canada Water – stacja kolejowa w Londynie i zarazem stacja londyńskiego metra
 Canada Water – dawny basen portowy we wschodnim Londynie